Altburg ist der Name folgender Orte:
 Altburg (Calw), Ortsteil der Stadt Calw in Baden-Württemberg
 Altburg ZH, Weiler der Gemeinde Regensdorf im Kanton Zürich, Schweiz
 Altburg, alternativer Name der Ruine Alt-Regensberg beim Weiler Altburg ZH
 Altburg (Burg), eine rekonstruierte Keltensiedlung bei Bundenbach im Hunsrück, Deutschland

Altburg ist der Name folgender Personen:
 Altburg Marie Mathilde von Oldenburg (1903–2001), Tochter von Friedrich August II. von Oldenburg

Siehe auch
 Alte Burg